Nachrichtenabteilung steht für

 Nachrichtenabteilung (Deutschland), siehe auch Telegrafentruppe
 Nachrichtenabteilung (Österreich)